Мовсар Русланович Боков () — российский боец смешанных единоборств ингушского происхождения, двукратный чемпион мира по панкратиону, трёхкратный чемпион России по панкратиону, чемпион мира по боевому самбо, двукратный чемпион России по боевому самбо.

Спортивные достижения

Боевое самбо 
 Федерация россии по боевому самбо
 Чемпионат России по боевому самбо 2017 года — 
Чемпионат России по боевому самбо 2018 года — 
Всемирная федерация по боевому самбо
 Чемпионат мира по боевому самбо (Каспийск, 2018) — 
Панкратион
 Чемпионат мира по панкратиону (Тбилиси, 2016) — 
Чемпионат мира по панкратиону (Бобруйск, 2018) — 
 Чемпионат России по панкратиону 2016 года — 
Чемпионат России по панкратиону 2018 года — 
Чемпионат России по панкратиону 2019 года — 
 Вольная борьба
 Турнир по вольной борьбе им. Городовикова 2017 года — 
 Турнир по вольной борьбе им. Арамисова 2009 года — 
 Турнир по вольной борьбе им. Городовикова 2007 года — 
 Спартакиада народов СКФО —

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 
 
 
Бойцы смешанных единоборств России
Чемпионы России по панкратиону
Чемпионы мира по панкратиону
Чемпионы мира по боевому самбо
Чемпионы России по боевому самбо